Die Fußball-Oberliga Hessen 1989/90 war die zwölfte Spielzeit der höchsten Amateurklasse des Hessischen Fußball-Verbandes. Meister wurde Rot-Weiss Frankfurt.

Abschlusstabelle

Aufstiegsrunde zur 2. Bundesliga 

Rot-Weiss Frankfurt belegte in der Gruppe Süd der anschließenden Aufstiegsrunde zur 2. Bundesliga nur den vierten Platz und verpasste so den Aufstieg in die 2. Bundesliga.

Deutsche Amateurmeisterschaft 

Als hessischer Vertreter nahm die SpVgg Bad Homburg an der Deutschen Amateurmeisterschaft 1990 teil und schied im Viertelfinale gegen den Rheydter SV aus.

Literatur

Weblinks 
 Oberliga Hessen 1989/90 bei f-archiv.de

1989
Hessen